Konzert für Pauken und Orchester (Konzert für Pauke und Orchester) steht für:
 Konzert für Pauken und Orchester (Paus)
 Capriccietto für vier Pauken und Streichorchester (Gerster), 
 Konzert für Pauke und Orchester (Thärichen), 
 Der Wald – Konzert für Pauke und Orchester (Matthus)
 Konzertstück für Pauken und Orchester (Kagel)